Провиденс ():

Топоним 
 Провиденс — столица и самый населённый город штата Род-Айленд, США.
 Провиденс — округ в штате Род-Айленд, США.
 Провиденс — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.
 Провиденс — атолл в составе группы островов Фаркуар Внешних Сейшельских островов.
 Нью-Провиденс — остров в составе Багамских островов, популярный туристический центр.

Другое 
 Провиденс — 96-серийная драма, транслировалась на канале NBC в 1999—2002 годах.

См. также 
 Провиденс Брюинз
 Провиденс Стимроллерс
 Провиденсия
 Провидение